David Johnson kan syfta på:

David Johnson (friidrottare)
David Johnson (guvernör)
David Johnson (målare)

Se även
Dave Johnson